Вилямовице:

 Вилямовице — малый город в Бельском повете Силезского воеводства Польши.
 Вилямовице — городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит в Бельский повят (силезский), Силезское воеводство.